Sadowne – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim
 Sadowne – osada w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Sadowne
 Sadowne – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Sadowne
 Sadowne – gmina
 Sadowne – dawna gromada